Aleksandar Ranković (politicus), een Joegoslavisch politicus (1909-1982);
 Aleksandar Ranković (voetballer), een Servische voetballer (°1978)